Der Toyota Princess Cup 2001 war ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Tokio. Er war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 15. bis 23. September 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in der Präfektur Tokio